Die Elenden bezeichnet:

 Die Elenden, einen Roman von Victor Hugo
Die Elenden (1935), eine US-amerikanische Verfilmung
 Die Elenden (1958), eine französisch-deutsche Verfilmung
 Die Elenden (1978), eine britische Verfilmung
 Die Elenden (Band), eine deutsche Band